Петар Спајић Суљо (Ваљево, 16. децембар 1901 био је српски филмски и позоришни глумац.

Филмографија

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1950.-те
|-
| 1956. || Зле паре || Стриц
|-
| 1956. || У мрежи || /
|-
| 1958. || Цеста дуга годину дана || Донато
|-
| 1958. || Госпођа министарка ||  Теча Панта
|-
| 1959. || -{Das blaue Meer und Du}- || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те
|-
| 1960. || Боље је умети || /
|-
| 1961. || Велика турнеја || Старији човек у кафани (као П. Спајић)
|-
| 1962. || Козара  || Деда са штапом
|-
| 1962. || Мачак под шљемом || Конобар (као П. Спајић-Суљо)
|-
| 1969. || Срамно лето || /
|-
| 1969. || Мост  || Конобар
|-
| 1969. || Битка на Неретви || Избеглица
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те
|-
| 1971. || Деветнаест дјевојака и један морнар || Старешина села
|-
| 1971. || Чудо || /
|-
| 1974. || Дервиш и смрт || Диздар (као Суља Спаић)
|-
| 1977. || Бештије || Ћенто
|-
| 1979. || Јована Лукина || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.-те
|-
| 1982. || Смрт господина Голуже || /
|-
| 1984. || Чудо невиђено || /
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1901.
Српски глумци
Југословенски глумци
Ваљевци